Ittô-Ryû est une école qui fait partie de l'univers de L'Habitant de l'infini

Cette école est le centre de la quête de Manji et Lin, puisque leur but est d'en tuer le chef actuel Kagehisa Anotsu, de ce fait presque tous les méchants du manga sont issus de cette école. Le Ittô-Ryû fut créé par Saburô Anotsu et à sa mort, Kagehisa Anotsu en prit la tête.

Présentation
Le fondement du Ittô-Ryû est une Voie du sabre qui engloberait toutes les autres : autrement dit, le Ittô-Ryû est un concentré de toutes les écoles et de ce fait, toutes les écoles appartiennent au Ittô-Ryû. Cette vue très totalitaire va évidemment attirer beaucoup d’ennuis à Anotsu et ses disciples, qui seront perçus avec un mélange de haine et de crainte. Le deuxième grand principe est la liberté : n’importe qui peut rejoindre le Ittô-Ryû même les paysans (qui n’ont selon la juridiction de l'époque pas le droit de porter des armes). De plus, les membres du Ittô-Ryû peuvent manier les armes ou utiliser la technique qu’ils jugent la plus appropriée pour gagner un combat, l’important étant de ressortir vainqueur. En fait la seule restriction pour rentrer au Ittô-Ryû est d'être fort, comme le dit Anotsu à Lin : « Nous n'avons pas besoin d’escrimeur incapable de vaincre ». À cause de cela beaucoup de gens vont rejoindre le Ittô-Ryû pour être dans le camp des forts et au fond le Ittô-Ryû n'est qu’un grand regroupement de rônins et de bandits.

Cependant parmi les membres du Ittô-Ryû, certains meneurs ont un but caché : restaurer le pays affaibli par les guerres et la paix relative, qui règne désormais. Dans un monde de paix, les bretteurs n'ont plus leur place, ce qui est inacceptable pour des guerriers tel qu'eux. Ces personnes sont les trente fondateurs du Ittô-Ryû, tels : Anotsu, Abayama, Kuroï ou encore Magatsu.

L’organisation générale est assez anarchique : les hommes (et femmes) du Ittô-Ryû sont libres de faire ce qu’ils veulent et de temps en temps les chefs se réunissent pour discuter des choses à faire, des dojos à annexer, etc. De ce fait, beaucoup d'escrimeurs ont aussi un deuxième boulot tel que : tatoueur, peintre (Kawakami Araya), cordonnier (Magatsu), poète (Kuroï), masseur de pieds (Higa), etc. La hiérarchie est divisée en deux, d'une part il y a les meneurs (qui sont les plus forts de tous) et de l’autre, tout le reste, qui sert en fait de piétaille.

Actuellement le Ittô-Ryû a été disloqué et attend le « Soulèvement de l’Hiver » pour revenir sur le devant de la scène. Il ne reste que peu de membres après le carnage du banquet.

Anecdote
Ittō-ryū est le nom d’une école qui existe toujours, elle fut créée par Ittosaï Itô et c’est l’une des plus prestigieuses de l’ère Edo (avec l’école Yagyu).

L'Habitant de l'infini